Le tournoi de tennis d'Indian Wells est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1993, classée en catégorie Tier II, se dispute du 22 au .

Mary Joe Fernández remporte le simple dames. En finale, elle bat Amanda Coetzer, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Rennae Stubbs et Helena Suková.

Faits marquants 

L'épreuve de simple voit s'imposer la favorite Mary Joe Fernández. En finale, elle dispose en trois sets d'Amanda Coetzer, tombeuse de la surprenante Stephanie Rottier en demi.

La  de série, Katerina Maleeva, est éliminée dès le  par l'ancienne numéro un mondiale Tracy Austin, laquelle tente à l'occasion de ce tournoi un come-back après quatre années d'inactivité sportive.

Rennae Stubbs et Helena Suková remportent le double dames.

Résultats en simple

Parcours 
Huit têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours 
Quatre équipes sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Indian Wells (ATP 1993)
 Tournoi de tennis d'Indian Wells
 Saison 1993 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1993
Indian Wells
Sport en Californie en 1993
Tennis aux États-Unis en 1993
Tennis en février 1993